BMW 540 - це середньорозмірні автомобілі 5 серії, які випускаються з 1996 року по наш час. Виробляються в кузовах седан, універсал. Існують такі покоління цієї моделі:
 BMW E39 (1996-2004);
 BMW E60 (2005-2010);
 BMW G30 (2016-н.ч.).

540 модель відрізняється високою якістю матеріалів і підвищеною безпекою, як для водія, так і для пасажирів, частково завдяки розумній системі захисту голови «Head Protection System».

Опис 
Стандартна комплектація автомобіля включає в себе: антиблокувальну систему гальм, систему управління тиском гальм, систему розподілу гальмівних зусиль, систему динамічної стабілізації, передні і задні шторки безпеки, передні подушки безпеки, передні активні підголівники, замок від дітей на задніх дверях, дверні балки безпеки, роздільний клімат-контроль, передні і задні електросклопідйомники, водійське електросидіння, бортовий комп'ютер, підсилювач керма, шкіряну оббивку керма, круїз-контроль, електропривод і підігрів дзеркал, ксенонові фари, протитуманні фари і галогенові фари. 

В 2017 році тестувався седан BMW 540i Національною Адміністрацією Безпеки Дорожнього Руху США (NHTSA):

Огляд моделі

Примітки